Generali Arena è il nome preso da due stadi sportivi a seguito di accordo di sponsorizzazione con la compagnia Assicurazioni Generali:
Stadion Letná (Generali Arena, Praga)
Franz Horr Stadion (Generali-Arena, Vienna)